Tintorija ima više značenja:
 Tintorija (Bolonja)
 Tintorija (Modena)